Mugla heißen folgende geographische Objekte:
 Muğla (Provinz) in der Türkei

 Muğla, Stadt in der Türkei
 Mugla (Bulgarien), Ort in Bulgarien